Brudny glina (film 2011) − film amerykański w reżyserii Orena Movermana
 Brudny glina (film 1997) − film amerykański w reżyserii Jima Koufa